Komi kan henvise til flere artikler:
 Republikken Komi – en russisk republik
 Komier – et finsk-ugrisk folkeslag, der lever i det nordøstlige hjørne af den europæiske del af Rusland
 Komi (sprog) – et finsk-permisk sprog, der er komifolkets modersmål